Teodor Lacki (zm. 1616) – pisarz polny litewski
 Teodor Aleksander Lacki (zm. 1683) – marszałek nadworny litewski, podstoli litewski, ciwun berżański